Микивана има више значења:

 Општина Микивана (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Микивана (Микивана, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику